(né le  à Kushiro au Japon) est un joueur professionnel japonais de hockey sur glace. Il évoluait au poste de défenseur.

Carrière de joueur
Il joue quelques saisons au Japon avec de rejoindre les rangs des Checkers de Charlotte de l'East Coast Hockey League pour une saison. Il retourne ensuite en Asie pour y poursuivre sa carrière professionnelle. En 2008-2009, il aide son équipe à remporter le championnat de la ligue.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1999-2000 ||Nippon Paper Cranes ||JHL ||30 ||1 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Nippon Paper Cranes ||JHL ||40 ||6 ||19 ||25 ||- ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2001-2002 ||Nippon Paper Cranes ||JHL ||40 ||13 ||21 ||34 ||- ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2002-2003 ||Nippon Paper Cranes ||JHL ||25 ||6 ||19 ||25 ||- ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2003-2004 ||Checkers de Charlotte ||ECHL ||63 ||4 ||16 ||20 ||73 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2004-2005 ||Nippon Paper Cranes ||Asia League ||37 ||11 ||24 ||35 ||57 ||8 ||3 ||1 ||4 ||8
|-
|2005-2006 ||Nippon Paper Cranes ||Asia League ||38 ||12 ||42 ||54 ||44 ||8 ||2 ||5 ||7 ||6
|-
|2006-2007 ||Nippon Paper Cranes ||Asia League ||34 ||12 ||32 ||44 ||44 ||7 ||1 ||13 ||14 ||8
|-
|2007-2008 ||Nippon Paper Cranes ||Asia League ||19 ||3 ||10 ||13 ||42 ||10 ||0 ||6 ||6 ||16
|-
|2008-2009 ||Nippon Paper Cranes ||Asia League ||36 ||9 ||13 ||22 ||48 ||16 ||5 ||16 ||21 ||22
|-
|2009-2010 ||Nippon Paper Cranes ||Asia League ||32 ||7 ||13 ||20 ||36 ||9 ||2 ||3 ||5 ||12
|-
|2010-2011 ||Nippon Paper Cranes ||Asia League ||36 ||6 ||16 ||22 ||46 ||4 ||0 ||2 ||2 ||6
|-
| 2011-2012 || Nippon Paper Cranes ||Asia League || 36 || 3 || 16 || 19 || 36 || 3 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2012-2013 || Nippon Paper Cranes ||Asia League || 42 || 4 || 22 || 26 || 26 || 4 || 2 || 2 || 4 || 4
|-
| 2013-2014 || Nippon Paper Cranes ||Asia League || 41 || 4 || 13 || 17 || 24 || 7 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2014-2015 || Nippon Paper Cranes ||Asia League || 48 || 9 || 25 || 34 || 30 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Nippon Paper Cranes ||Asia League || 46 || 1 || 5 || 6 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Nippon Paper Cranes ||Asia League || 36 || 0 || 7 || 7 || 6 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2017-2018 || Nippon Paper Cranes ||Asia League || 26 || 2 || 10 || 12 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Nippon Paper Cranes ||Asia League || 32 || 0 || 7 || 7 || 28 || 9 || 1 || 1|| 2 || 14
|-
| 2019-2020 || East Hokkaido Cranes  ||Asia League || 32 || 1 || 2 || 3 || 34 || - || - || - || - || -

Internationales 

|2000 ||align="left"| ||align="left"| Championnat d'Asie || 6 || 0 || 0 || 0 || 6 ||align="left"|
|- 
|2001 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 4 || 4 || 8 ||align="left"|
|-
|2002 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 1 || 1 || 2 ||align="left"|
|- 
|2003 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 1 || 0 || 1 || 2 ||align="left"|
|-
|2004 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 2 || 1 || 3 || 4 ||align="left"| (relégué en D1)
|- 
|2006 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde D1 || 5 || 0 || 4 || 4 || 4 ||align="left"| position du groupe A division 1
|-
|2007 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde D1 || 5 || 1 || 3 || 4 || 2 ||align="left"| position du groupe B division 1

Trophées et honneurs personnels 
2006-2007 : 
champion d'Asie avec les Nippon Paper Cranes
nommé meilleur joueur (MVP) de l'Asia League.
2008-2009 : champion d'Asie avec les Nippon Paper Cranes
2013-2014 : champion d'Asie avec les Nippon Paper Cranes

Notes et références 

Naissance en décembre 1978
Naissance à Kushiro
Joueur international japonais de hockey sur glace
Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL)
Joueur des Nippon Paper Cranes
Défenseur de hockey sur glace